Neuenweg ist der Name für folgende Orte:

 Neuenweg (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Lückerath von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, 
 Neuenweg (Kleines Wiesental), Ortsteil der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Neuenweg (Simonswald), Weiler im Ortsteil Altsimonswald der Gemeinde Simonswald im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg